Olmillos de Castro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olmillos de Castro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Olmillos de Castro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar